Кряж — отрезок нижней, комлевой части ствола, предназначенный для выработки специальных видов лесопродукции: облицовочного шпона, тары, лыж, спичек, шпал, в основном из лиственных пород дерева, реже из хвойных. Толщина кряжей колеблется от 12 см у тарного кряжа лиственных пород до 46 см у лиственничного кряжа для изготовления деревянных проводников шахтных стволов), длина — от 0,5 м (ружейный кряж) до 14 м (хвойный судостроительный кряж). Длина кряжей соответствует кратному числу чураков. Поставляется неокорённым.

Термин «кряж» присутствует в классификаторе ОКДП и занимает в нём группу кодов с 0220100 по 0220160. В ГОСТ 17462—84 «кряж» отсутствует, так как в 1989 году он был там заменён на «бревно». При этом ГОСТ 17462—84 сохраняет термин раскряжёвка, как разделение хлыста на брёвна. Также кряж упоминается в настоящее время во многих других ГОСТах.

Классификация 
Полужирным курсивом выделяются названия лесоматериалов, отсутствующие в ГОСТ или классификаторе ОКДП.

Общие понятия 
 Комбинированный кряж — кряж для разделки на сортименты разного назначения.
 Чурак — короткомерный круглый сортимент, преимущественно отрезок кряжа, длина которого соответствует размерам, необходимым для обработки на деревообрабатывающих станках.

Круглые сортименты для распиловки 

 Авиационный кряж, или авиакряж (сокр. неофиц.) — для выработки авиационных пиломатериалов.
 Катушечный кряж — для выработки заготовок шпуль, катушек и ткацких челноков.
 Колодочный кряж — идёт на заготовки обувных колодок. Имеет длину 2 м, диаметр 30-40 см.
 Карандашный кряж — для выработки карандашных дощечек. Используются преимущественно сибирский кедр и липа.
 Лыжный кряж — только лиственных пород. Грабовый кряж длиной 2—2,4 м, толщина от 20 см. Остальных пород: длина 1,5 м, 2—2,4 м, толщина от 16 см.
 Ружейный кряж — для производства лож, прикладов и ствольных накладок.
 Тарный кряж — для выработки пиломатериалов, используемых в производстве тары.
 Клёпочный кряж — тарный кряж для выработки бочарной клёпки. Размеры клёпочного кряжа для заливной бочковой тары: толщина от 14 см, длина у лиственных — от 0,6 м, у хвойных — 1—2,7 м, 2,75 м, 3—6,5 м. Клёпочный кряж для изготовления винных и пивных бочек берётся только дубовый, его размеры: длина от 0,6 м, толщина от 26 см.
 Шпальный кряж, или шпальник (сокр. неофиц.) — для выработки шпал и переводных брусьев рельсовых путей. Длина шпального кряжа для широкой колеи — 2,75 м или 5,5 м; ширина — от 26 см.
 Резонансный кряж — для выработки резонансных пиломатериалов, применяющихся в производстве музыкальных инструментов.
 Судостроительный кряж — для выработки пиломатериалов, применяемых в конструкциях судов и барж.
 Палубный кряж — для выработки палубных и шлюпочных пиломатериалов.
 Ступичный кряж, или ободный кряж (неофиц.) — кряж для изготовления ступиц, спиц и ободьев деревянных колёс.

Круглые сортименты для переработки лущением и строганием 
 Фанерный кряж, или фанкряж (неофиц.) — для выработки лущёного или строганого шпона. Длина кряжа общего назначения — 1,3 м, 1,6 м и кратные им; толщина не менее 16 см (из лиственных пород) или не менее 18 см (из хвойных пород). Кряж специального назначения из лиственных пород: длина 1,91 или 2,23 м и кратные ей, толщина от 18 см; из хвойных пород: длина 2,54 м и кратные ей, толщина от 20 см.
 Спичечный кряж, или спичкряж (неофиц.) — для выработки спичечного шпона. На спички берётся осина, тополь, липа, ольха. Размеры: длина не менее 2 м, толщина не менее 16 см.
 Аккумуляторный кряж — для выработки аккумуляторного шпона.
 Стружечный кряж — для выработки древесной стружки или древесной шерсти. Имеет диаметр от 10 см и длину 1—2 м и больше.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 ГОСТ 15812-87 Древесина клеёная слоистая. Термины и определения. Упоминается кряж
 ГОСТ 16483.6-80 Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений
 ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. Упоминается кряж 
 ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. Упоминается кряж 

Лесоматериалы
Технические термины